Peter Griffin: Husband, Father… Brother? () — четырнадцатая серия третьего сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 6 декабря 2001 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 15 августа 2002 года на канале Рен-ТВ.

Сюжет 
Крис начинает разговарить на молодёжном сленге (в стиле чёрных). Питеру это не нравится и он решает рассказать Крису об их ирландском происхождении. Но во время просмотра семейного генеалогического альбома они обнаруживают, что у семьи Гриффинов есть в роду чёрный предок Натаниэл Гриффин, который к тому же был рабом в семье Пердишмитов.

В это время Стьюи заинтересовывается чирлидерами, думая, что у них есть способность контролировать разум людей. Он начинает следить за ними и подслушивать их разговоры, чтобы узнать об их приёмах и завладеть наконец вниманием зрителей на игре в баскетбол.

После того как Питер находит в книге информацию о Нэте, он требует от Картера Пердишмита рисовые батончики в качестве компенсации. Картер думает, что на сленге чёрных рисовые батончики означают деньги, и даёт Питеру 20 тысяч долларов. Питер тратит все деньги на то, чтобы переделать свою комнату, чем очень злит Лоис.

Стьюи, запершись в шкафчике в раздевалке девушек, следит за чирлидерами и видит, как главный чирлидер по имени Синди ругает команду за то, что у них не получилось сделать живую пирамиду. Он думает, что эта пирамида и есть источник энергии, и решает избавиться от Синди и занять её место на верхушке пирамиды на следующей игре.

На этой же игре и чёрное, и белое сообщества отворачиваются от Питера, а Стьюи в это время похищает Синди, связывает её, затыкает рот кляпом и прячет её в мужском туалете. Переодевшись в её одежду, Стьюи пытается контролировать аудиторию, но пирамида рушится, и Стьюи роняет мегафон. Питер поднимает его и говорит зрителям, что он осознал свою ошибку и что он собирается поделиться деньгами со своими братьями, после чего начинает разбрасывать свои деньги. Когда он видит, что деньги собирают и белые люди, он говорит, что имел в виду только чёрных, но потом решает, что «не важно, чёрный ты или белый, имеет значение только зелёный цвет».

В конце серии Куагмир находит беспомощную Синди в туалете и произносит: «Дорогой дневник… Повезло!» («Dear diary… Jackpot!»).

Создание 
Автор сценария: Мэтт Вэйцман и Майк Баркер.

Режиссёр: Скотт Вуд.

Ссылки на культурные явления 
 В начале эпизода Питер смотрит шоу «Деннис Миллер в прямом эфире», который заявляет, что «в американской внешней политике смысла не больше, чем в Супермене, занимающимся сексом с Робертом Фултоном».
 Стьюи записывает на диктофон: «Я по-прежнему хочу раскрыть тайну гипноза чирлидеров и понять, чем их привлекают гомосексуалисты из „’N Sync“».
 Во время выступления на собрании афроамериканцев Питер упоминает сериалы «Джефферсоны» (1975 — 1985) и «Хорошие времена» (1974 — 1979).
 Полученную компенсацию Питер тратит на то, чтобы сделать из своей комнаты копию помещения из детской передачи .
 Сцена, в которой у Питера происходит галлюцинация с участием чирлидера на баскетбольной площадке, заимствована из фильма «Красота по-американски».

Ссылки 
  
 Peter Griffin: Husband, Father… Brother? на сайте kinofilms.org
 Peter Griffin: Husband, Father… Brother? на сайте tv.com 
 Peter Griffin: Husband, Father… Brother? на сайте tvrage.com

Серии «Гриффинов»